Dubbels ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Dubbels (1621–1707), niederländischer Maler
 Joachim Karl Johann Dubbels (1876–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Wilfried Dubbels (* 1950), deutscher Bodybuilder und Autor

Siehe auch:
 Dubbel